YYH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taloyak (Nunavut) (Canada)